Organización económica puede referirse a:
Las diferentes formas de asociar los conceptos "organización" y "económica"
Institución económica
Empresa
Corporación
Entidad financiera
Patronal
Sindicato
Sociedad Económica de Amigos del País
Organizaciones económicas internacionales
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE-
Organización Europea para la Cooperación Económica -OECE-
Organización de Cooperación Económica -OCE, ECO-
Organización Económica del Mar Negro -BSEC-
Fondo Monetario Internacional -FMI-
Banco Mundial -BM-
Bloque comercial
Comunidad económica o mercado común